Сычков — фамилия, имеет женскую форму Сычкова:

 Сычков, Алексей Михайлович (род. 1992) — белорусский футболист
 Сычков, Терентий Ефремович (1922—2000) — Герой Советского Союза, старший лейтенант
 Сычков, Федот Васильевич (1870—1958) — российский (советский) художник